Cet article recense des chapelles dédiées à Notre-Dame de Lourdes.

Canada
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Montréal, Montréal
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Roch-des-Aulnaies

Chine
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Canton, Canton

France
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Chermont, Saint-Cergues (Haute-Savoie)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Moustoir-Ac, Moustoir-Ac (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes (Noisy-le-Grand), Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Philippsbourg, Philippsbourg (Moselle)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Pierre, Saint-Pierre (La Réunion)

Malte
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Floriana

~
NotreDameDeLourdesChapelle